

Cinéma 

 Les Liens du sang (The Tie That Binds) (1995) est un film américain de Wesley Strick ;
 Les Liens du sang (Four Days) (1999) est un film canadien de Curtis Wehrfritz ;
 Les Liens du sang (2008) est un film réalisé par Jacques Maillot.

Télévision

Téléfilm 

 Les Liens du sang est un téléfilm documentaire français réalisé par Gérard Pelisson en 1989. (35mm couleur - 34 minutes),  Établissement français du sang. (Centre  de Transfusion  Sanguine  de Valence)
 Les Liens du sang est un téléfilm réalisé par Régis Musset en 2007.

Série 
 Les Liens du sang est une série télévisée franco-allemande en 10 épisodes, diffusée en 1987 sur FR3, réalisée par Bernhard Sinkel et interprétée notamment par Burt Lancaster.

Épisodes de série 
 
 Les Liens du sang est un épisode de la saison 1 de la série Cold Case : Affaires classées ;
 Les Liens du sang (1/2) et  Les Liens du sang (2/2), un double épisode de la saison 3 de la série The Closer : L.A. enquêtes prioritaires ;
 Les Liens du sang est un épisode de la saison 5 de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Bad Blood une série télévisée canadienne dit Les liens du sang en français ;
 Les Liens du Sang , 1re et 2e partie est un double épisode d'ouverture de la quatrième saison de la série télévisée américaine Charmed.

Littérature 

 Les Liens du sang est un roman de Patricia Briggs ;
 Les Liens du sang: Deux frères, flic & truand (2008) est une nouvelle autobiographique de Bruno Papet et Michel Papet ;
 Les Liens du sang est un manga de Shūzō Oshimi.

Voir aussi 
 
 Les Liens de sang, film de Claude Chabrol (1978).